Montjoi (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montjoi (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montjoi – miejscowość w Hiszpanii,  w katalońskiej comarce Alt Empordà